Crugnola steht für:

 Crugnola (Lombardei), ein Ort in Italien in der Region Lombardei  
 Marco Crugnola (1983), ein italienischer Tennisspieler